Zwilling bezeichnet:

in Naturwissenschaft und Technik:
 den biologischen Zwilling, siehe Zwillinge
 in der Kristallographie gesetzmäßig verwachsene Kristalle gleicher chemischer Zusammensetzung und Kristallstruktur, siehe Kristallzwilling
 ein Sternbild, siehe Zwillinge (Sternbild)
 Digitaler Zwilling in der Datenverarbeitung
 in der Mathematik zwei Primzahlen mit der Differenz 2, siehe Primzahlzwilling
 eine Dampflokomotiven-Baureihe der Heeresfeldbahnen, siehe Zwilling (Heeresfeldbahn)
 in der Architektur die Zwillingswendeltreppe

in der Kunst:
 einen Film von Ivan Reitman, siehe Twins – Zwillinge
 ein Gemälde von Marianne von Werefkin, siehe Zwillinge (Werefkin)

folgende Familiennamen:

 Christian Zwilling (1738–1800), deutscher evangelischer Theologe, Prediger und Pfarrer
 David Zwilling (* 1949), österreichischer Abfahrtsweltmeister 1974
 Edgar Zwilling (1913–1971), US-amerikanischer Entwicklungsbiologe
 Ernst Zwilling (1904–1990), österreichischer Afrikaforscher und Reiseschriftsteller
 Gabriel Zwilling (auch Gabriel Didymus; * um 1487; † 1558), lutherischer Theologe und Reformator
 Michail Jakowlewitsch Zwilling (1925–2013), russischer Übersetzer, Dolmetscher und Linguist
 Paul Zwilling (auch Paul Didymus; 1547–1581), deutscher neulateinischer Epiker
 Georg Zwilling (1892–1944), Landtagsabgeordneter

Weitere Bedeutungen:
 Zwilling J. A. Henckels, einen Hersteller von Haushaltswaren mit Sitz in Solingen
 Zwilling (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 zwei Karten gleichen Werts in einem Kartenspiel (z. B. beim Poker)
 ein Tierkreiszeichen, siehe Zwillinge (Tierkreiszeichen)
 Astrologischer Zwilling, zwei Menschen, die am selben Tag geboren wurden.
 fälschlich für Dermoidzysten

Siehe auch:
 Der Zwilling
 Die Zwillinge
 Irische Zwillinge
 Twin
 Zwillinge auf Zack
 Zwillingsparadoxon